Tillo ist der Familienname folgender Personen:
 Alexej Andrejewitsch Tillo (1839–1900), russischer Geograf und Generalleutnant
 Jakob Tillo (1887–1926), estnischer Flugpionier, Diplomat und Unternehmer
 Marco Di Tillo (* 1951), italienischer Schriftsteller und Regisseur

Tillo bezeichnet:
 Tillo (Stadt), eine türkische Stadt in der Provinz Siirt